Bi eller bi kan syfta på:

 Bi – en grupp insekter i överfamiljen Apoidae, se Bin
 Bi – ett grundämne, se Vismut
 Bi (artefakt) – en kinesisk artefakt av jade
 Bi (gruvteknisk term) – en avsats i ett gruvschakt 
 bi – beteckningen på språket  Bislama
 .bi – nationell toppdomän för Burundi
 Bisexuell − En person som är attraherad av både män och kvinnor
 Bi-nyfiken – nyfikenhet på ett förhållande eller sexuell aktivitet med en person av könet man inte föredrar

Se även
 BI